Llengües germàniques
 Alemany
 Baix alemany
 Alt alemany antic
 Alemany pennsilvanià
 Alemany suís
 Biografies:
 Alemany de Foixà i d'Orriols
 Antoni Alemany, diversos personatges
 Bernat Alemany de Foixà i de Porqueres, oficial i cavaller reial
 Joan Alemany i Esteve (Sant Sadurní d'Anoia, 1920 - Barcelona, 2008), sacerdot català
 Joaquima Alemany i Roca (Barcelona, 1942), advocada i política catalana 
 Lluís Alemany Pujol (Andratx, 1880 - Palma, 1960), advocat i polític mallorquí 
 Margalida Alemany Enseñat, cuinera i ensenyant mallorquina, originària d'Andratx 
 Marià Alemany Lamana (Barcelona, 1946), catedràtic de nutrició i bromatologia de la Universitat de Barcelona 
 Mateu Alemany, diversos personatges
 Ramon Alemany de Cervelló i de Querol
 Salvador Alemany i Mas (Barcelona, 1944), empresari català
 Alemanya:
 Imperi Alemany o II Reich, format al segle XIX
 Estat federat alemany o Länder, cadascun dels estats federals que componen l'estat d'Alemanya
 Districte alemany o Kreis, nivell administratiu inferior al Länder
 Orde Alemany, condecoració de l'alemanya nazi
 Arquitectura:
 Mètode alemany, mètode de construcció de túnels 
 Pavelló alemany construït per Mies van der Rohe amb motiu de l'Exposició Internacional de 1929 celebrada a Barcelona 
 Mas d'Alemany, mas proper a Constantí 
 Miscel·lània:
 Alemany (llinatge)
 Viquipèdia en alemany